Victòria (mitologia), deessa romana que personificava la victòria
 Victòria (triomf), èxit assolit en el combat personal després de les operacions militars en general o, per extensió, en qualsevol competició
 Toponímia:
 Victòria (Austràlia), estat d'Austràlia
 Victoria (Colúmbia Britànica), capital de la província canadenca de la Colúmbia Britànica
 Victòria (Hong Kong), primer assentament britànic de Hong Kong; avui el mot s'utilitza per referir-se especialment al pic que corona la ciutat (Victoria Peak) i al port (Victoria Harbour) que s'estén entre l'illa de Hong Kong i la península de Kowloon
 Victoria (Illinois)
 Victoria (Kansas), municipi de l'estat de Kansas (EUA)
 Victòria (Malta), també anomenada Rabat, capital de l'illa de Gozo, a l'arxipèlag maltès
 Victòria (Romania), municipi de la regió de Brasov
 Victòria (Seychelles), o Port Victòria, capital de les illes Seychelles
 Victoria (Texas), població de l'estat de Texas (EUA)
 Victoria (Virgínia), població de l'estat de Virgínia (EUA)
 Cascades Victòria, al riu Zambesi, a la frontera entre Zàmbia i Zimbabwe
 Cine Victoria
 Gran Desert de Victòria, desert del sud-oest d'Austràlia que s'estén pels estats d'Austràlia Meridional i Austràlia Occidental
 Illa Victòria, illa del nord del Canadà, a l'Àrtic, repartida entre els territoris de Nunavut i el Nord-oest
 Llac Victòria, gran llac d'Àfrica i una de les fonts del Nil
 Terra de Victòria, regió antàrtica, al sud de Nova Zelanda
 Mount Victoria o Nat Ma Taung, muntanya de Birmània
 Victòria (cràter), cràter de Mart
 Biologia:
 Victoria (insecte), arna de la família Geometridae
 Victoria (planta), gènere de plantes aquàtiques de la família Nymphaeaceae
 Biografies:
 Tomás Luis de Victoria, compositor espanyol del Renaixement
 Reina Victòria del Regne Unit, coneguda com la reina Victòria (1818 - 1901), monarca britànica i emperadriu de l'Índia en honor de la qual es van batejar molts topònims de l'antic Imperi Britànic 
 Victòria, Princesa Reial, (1840 - 1901), filla de la reina Victòria del Regne Unit i emperadriu consort d'Alemanya per ser esposa de Frederic III
 Victòria del Regne Unit (princesa del Regne Unit), princesa del Regne Unit (1868 - 1935), neta de la reina Victòria
 Victòria Eugènia de Battenberg (1887 - 1969), neta de la reina Victòria, reina consort d'Espanya, esposa d'Alfons XIII
 Victòria de Suècia (1977), hereva del tron suec
 Victoria, nom artístic de Lisa Marie Varon, lluitadora de lluita estatunidenca
 Miscel·lània:
Victòria!, pel·lícula catalana d'Antoni Ribas del 1983
Victoria, pel·lícula alemanya del 2015 protagonitzada per l'actriu catalana Laia Costa
 (12) Victòria, asteroide descobert el 1850 per John Russell Hind
 Creu Victòria (Victoria Cross), distinció creada per la reina Victòria 
 Victòria (futbol), club català de futbol fundat a Barcelona el 1908 
 Victòria (carruatge), tipus de carruatge
 Victoria (automòbil), automòbil fet a Barcelona el 1907
 Universitat Victòria, diverses organitzacions